Micheau peut désigner :
Henri Micheau (1856-1916), directeur de théatre français
 Janine Micheau (1914-1976), cantatrice française.
 
 Sébastien Micheau (né en 1998), athlète français